Ficht ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Ficht (Peißenberg), Ortsteil des Marktes Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ficht (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Ficht (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft der Gemeinde Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ficht (Gemeinde Münzkirchen), Ortschaft der Gemeinde Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Fiecht
 Vicht